General MacArthur peut faire référence à :

Douglas MacArthur (1880-1964), général américain,
General MacArthur, une localité des Philippines.